Марнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марнер, Митчелл (род. 1997) — профессиональный канадский хоккеист.
  (1936—2007) — английский игрок в крикет.
 Марнер, Ричард (1921—2004) — британский актёр русского происхождения.